Zum goldenen Stern steht für:

 Zum goldenen Stern (Querfurt), denkmalgeschützter Gasthof in Querfurt, Saalekreis, Sachsen-Anhalt 
 Gasthof Zum goldenen Stern, Gasthof in Greven
 Hotel Zum goldenen Stern, Hotel in Unterspreewald
 Hotel Zum goldenen Stern (Prüm), Hotel in der Eifel